Azione popolare – azione esperibile da un qualsiasi soggetto a tutela di un interesse diffuso e non di una propria situazione giuridica soggettiva
 Azione Popolare (Acción Popular) – partito politico peruviano
 Azione Popolare (Acţiunea Populară) – partito politico rumeno
 Azione Popolare (Acción Popular) – partito politico spagnolo